Marzouk, Marzoug oder Marzouq ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Aziz Al-Marzoug (* 1975), saudi-arabischer Fußballspieler
 Ahmed Fayez Marzouk (* 1979), saudi-arabischer Weitspringer 
 Faraj Saad Marzouk (* 1961), katarischer Leichtathlet
 Fathi Kamel Marzouq (* 1955), kuwaitischer Fußballspieler 
 Mubarak Marzouq (* 1961), kuwaitischer Fußballspieler
 Salah Al-Marzouq (* 1970), kuwaitischer Handballspieler
 Saleh Al-Marzouk (* 1962), kuwaitischer Schwimmer
 Salem Al-Marzouq (* 1972), kuwaitischer Handballspieler
 Yousef al-Marzouq (* 1973), kuwaitischer Fußballschiedsrichter